Kittel peut désigner :

Religion 
 kittel, une tunique blanche pour les fêtes juives

Personnes 

 Bruno Kittel (1922-1945), Oberscharführer de la SS qui supervisa la liquidation du ghetto de Vilnius 
 Charles Kittel (1916-2019), physicien américain, ayant particulièrement travaillé sur la physique de l'état solide
  (1888-1948), auteur du fameux Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (9 tomes + index et compléments), pièce majeure de l'exégèse protestante du Nouveau Testament des deux premiers tiers du 
 Heinrich Kittel (1892-1969), un officier supérieur de l'armée allemande
 Kaspar Kittel (1603-1639), compositeur allemand
 Marcel Kittel (1988-), coureur cycliste allemand
 Marlon Kittel (1983-), acteur allemand
 Otto Kittel (1917-1945), pilote de chasse allemand, considéré comme un as de l'aviation
 Rudolf Kittel (1853-1929), théologien allemand
 Walther Kittel (1887-1971), Generalstabsarzt allemand de la Seconde Guerre mondiale
 Wolfgang Kittel (1899-1967), joueur professionnel allemand de hockey sur glace